Córdoba – miasto w Argentynie
 Córdoba – prowincja Argentyny
 Kordoba – miasto w Hiszpanii
 Kordowa – prowincja w Hiszpanii
 Córdoba – departament w Kolumbii 
 Córdoba – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Bolívar
 Córdoba – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Nariño
 Córdoba – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Quindío
 Córdoba – miasto w Meksyku
 córdoba – waluta Nikaragui
 Córdoba – samochód marki SEAT